Lenart steht für

 einen Ort und eine Gemeinde in den Windischen Büheln in der slowenischen Region Untersteiermark, siehe Lenart

Lenart oder Lenárt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Lenart (1912–2005), deutscher Schauspieler
 Frank Lenart (* 1955), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Dialogbuchautor
 Jozef Lenárt (1923–2004), tschechoslowakischer Politiker
 Lou Lenart († 2015), US-amerikanisch-israelischer Kampfpilot und Filmproduzent

Siehe auch:
 Lenard
 Lennart
 Lenartov